214-й окремий спеціальний батальйон OPFOR  - єдиний підрозділ позначення практичних дій противника в складі навчального центру Міжнародного центру миротворчості та безпеки, створений у 2016 році за ініціативою військових інструкторів із США.

Абревіатурою OPFOR (від англійської opposing force) називають підрозділ позначення дій противника. Для позначення також використовується термін "умовний ворог". Інакше кажучи, вони імітують дії ворога.

В арміях НАТО підрозділи OPFOR вважаються військовою елітою, де служать лише військові з величезним бойовим досвідом.

Історія 
У серпні 2022 року батальйон брав участь у бойових діях в Донецькій області.

Втрати

12 05.2022 

 Аль Шамі Фарес Недаль  -  Фарес Недаль1993, 29 років, м. Рівне. Старший лейтенант, командир механізованої роти 214-го окремого батальйону OPFOR (позначення дій противника батальйону МЦМБ)

Див. також 
 ОК Захід
 Яворівський Полігон
 Механізовані війська

Примітки

Посилання 
 Військова професія – командир роти OPFOR
 Робота OPFOR – зображувати противника: особливий батальйон ЗСУ тренує бійців на Львівщині. ФОТО

Механізовані війська України
Військові формування, засновані 2016